The Bride Screamed Murder () — студийный альбом американской сладж-метал-группы Melvins, который был издан в 2010 году на лейбле Ipecac Recordings.

Об альбоме 
Это первый альбом группы, попавший в чарт Billboard 200. Альбом побывал на 200 позиции, с продажей 2,809 экземпляров за первые несколько недель.

Журнал Exclaim! поместил альбом на 8 позицию среди метал-альбомов 2010 года.

Видеоклипы 
В октябре 2010 года был опубликован клип на песню «Electric Flower» (режиссёр Mark Brooks).

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Buzz Osborne — Guitars, Vocals
 Dale Crover — Drums
 Jared Warren — Bass, Vocals (backing)
 Coady Willis — Drums, Vocals (backing)

Прочие 
 Toshi Kasai — Recording
 Mackie Osborne — Artwork
 John Golden — Mastering

Примечания 

Альбомы Melvins